

Geografia

Francja 
 Cappel – gmina

Niemcy 
 Cappel – dzielnica miasta Blomberg
 Cappel – dzielnica miasta Fritzlar
 Cappel – dzielnica gminy Wurster Nordseeküste w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven

Zobacz też 
 Capel
 Cappell
 Kappel